Jiří Musil ist der Name folgender Personen:

* Jiří Musil (Soziologe) (1928–2012), tschechischer Soziologe
 Jiří Musil (Eisschnellläufer) (* 1965), tschechoslowakischer Eisschnellläufer
 Jiří Musil (Eiskunstläufer), tschechoslowakischer Eiskunstläufer
 Jiří Musil (Politiker), tschechischer Politiker